

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Stobnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno 
 Stobnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki

Rzeki 
 Stobnica – dopływ rzeki Bukowa
 Stobnica – dopływ rzeki Ina
 Stobnica – dopływ rzeki Wisłok

Jeziora 
 Stobnica – jezioro położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Choszczno.

Inne 
 Stobnica – zamknięta stacja kolejowa w Stobnicy, w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim
 Stobnica – dawna gromada w powiecie piotrkowskim w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Stobnica-Piła
 Stopnica
 Stepnica